De Supercoppa 1992 was de vijfde editie van de strijd om de Italiaanse Supercup. De wedstrijd werd op 30 augustus 1992 in San Siro gespeeld tussen de winnaar van de Serie A 1991/92, AC Milan, en de Coppa Italia 1991/92, AC Parma. AC Milan won de wedstrijd met 2-1.

Wedstrijddetails

Zie ook
Serie A 1992/93

1992
AC Milan
Parma FC
Sportevenement in Milaan